Verschoor bezeichnet:

 das Haus Hooft Verschoor

Verschoor ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Romein-Verschoor (1895–1978), niederländische Schriftstellerin und Historikerin
 George Verschoor (* 1960), US-amerikanischer TV-Produzent
 Hermanus Eliza Verschoor (1791–1877), niederländischer Politiker
 Maria Verschoor (* 1994), niederländische Hockeyspielerin
 Martijn Verschoor (* 1985), niederländischer Straßenradrennfahrer
 Matthijs Verschoor (* 1955), niederländischer klassischer Pianist
 Richard Verschoor (* 2000), niederländischer Automobilrennfahrer
 Thayer Verschoor (* 1961), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Omer Verschoore